Семейная хроника — жанр мемуарной литературы. Прочие значения:

 Семейная хроника (повесть) — сочинение С. Т. Аксакова
 Семейная хроника (фильм) — итальянский художественный фильм 1962 года режиссёра Валерио Дзурлини.
 Семейная хроника (мультфильм) — советский мультипликационный фильм 1961 года режиссёра Леонида Амальрика.